Зайончек:

 Зайончек — польский дворянский род герба Свинка.
 Зайончек, Иосиф (1752—1826) — польский генерал из рода герба Свинка, первый наместник Царства Польского.